Nom de dues ciutats de l'Antiga Grècia
 Geografia:
Orcomen (Beòcia)
Orcomen (Arcàdia)
 Mitologia:
Orcomen (fill de Mínias) segons algunes fonts fou el pare d'Aspledó.